Дакниса (кайт. Даӏхънисса, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Дакниса расположено на высоте 675 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Трисанчи, Джурмачи, Гульды, Джирабачи, Сургия.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района